Osoby o tym nazwisku:
 Alana Beard − amerykańska koszykarka
 Amanda Beard − amerykańska pływaczka, olimpijka
 Butch Beard − amerykański koszykarz
 George Miller Beard − amerykański neurolog
 Jessica Beard − amerykańska lekkoatletka
 Mark Beard − amerykański malarz, grafik, rzeźbiarz i scenograf
 Mathew Beard − amerykański superstulatek
 Matthew Beard − brytyjski aktor filmowy
 Percy Beard − amerykański lekkoatleta, olimpijczyk
 Ralph Beard − amerykański koszykarz, olimpijczyk

Zobacz też:
 Béard − miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia